Pejčoch ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Pejčoch (* 1962), tschechischer Historiker
 Slavomír Pejčoch (* 1932), tschechischer Historiker